Села:
 Важне — Вінницька область, Теплицький район
 Важне — Одеська область, Біляївський район